То́дуа — грузинская фамилия. Известные носители:

 Тодуа, Александр (род. 1987) — грузинский регбист.
 Тодуа, Георгий Владимирович (род. 1964) — российский дипломат.
 Тодуа, Зураб Джумберович (род. 1963) — писатель, историк, политолог, депутат парламента Республики Молдова.
 Тодуа, Севастьян (род. 1976) — грузинский футболист.
 Тодуа, Фридон Ипполитович (1944—2017) — советский и грузинский учёный в области медицины, грузинский государственный деятель, руководитель первого в СССР отделения компьютерной томографии, академик Национальной академии наук Грузии, вице-спикер парламента Грузии (2008—2012).
 Тодуа, Хухути Авксентьевич (1906 — ?) — советский колхозник-кукурузовод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Тодуа, Шалва Окропирович (1914 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда (1951).
 Тодуа, Эльвира Зурабовна (род. 1986) — российская футболистка.